Бальдиссери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бальдиссери, Джандоменико (1938—1985) — итальянский футболист, играл на позиции вратаря.
 Бальдиссери, Лоренцо (род. 1940) — итальянский кардинал, ватиканский дипломат и куриальный сановник.